Во́ттова́ара — скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района в центральной части Республики Карелия.

Географическое описание 
Гора расположена в 20 км юго-восточнее посёлка Суккозеро, в 35 км северо-восточнее посёлка Гимолы и в 40 км к юго-западу от крупного озера (водохранилища) Сегозеро. Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря. Площадь горы 6 км².

Район горы Воттоваара расположен в западном крыле Янгозерского синклинория — второго по величине (после Онежского синклинория) на Карельском кратоне.

Воттоваара представляет собой кряж, вытянутый в субмеридиональном направлении приблизительно на 7 км, сложенный ятулийскими кварцитами и кварцито-песчаниками, разбитый многочисленными разломами, возможно обновлёнными в послеледниковое время.

Каменные объекты 

На плато находится множество камней, абсолютное большинство которых — это окатанные валуны. В некоторых случаях крупные валуны находятся в оригинальном положении. Впервые об этих каменных скоплениях как об искусственных сооружениях сообщил в конце 1970-х годов краевед из посёлка Суккозеро С. М. Симонян. В начале 1990-х на горе провели обследования археологи М. М. Шахнович и И. С. Манюхин, которые сделали вывод об их культовом предназначении и принадлежности культуре древних саамов. Вышедший вслед за этим ряд публикаций в прессе вызвал интерес к Воттовааре, причём не только со стороны археологов, но и представителей мистических и квазинаучных течений.

Между тем, в научных кругах мнение о рукотворности рассматриваемых групп камней не получило широкого распространения. Например, старший научный сотрудник Сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук М. Г. Косменко и Н. В. Лобанова считают, что их можно разделить на каменные скопления естественного сложения, а также новоделы последнего времени, сооружённые для мистификации или просто на память о посещении горы; при этом исследователи указывают, что синхронные поселения каменного века в окрестностях горы, или какие-либо другие материальные следы «древнего саамского населения» в настоящее время не известны.

В августе 2011 года постановлением правительства Республики Карелия комплекс горы Воттоваара был объявлен ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров: в неё входит сама гора и прилегающая к ней местность.

О значении топонима Воттоваара 
Топоним саамского происхождения «Воттоваара» — двухкомпонентный, первая часть — «вотто», вторая часть — «ваара». В начале саамского топонима обычно стоит название — определение объекта, а затем номенклатурный термин: озеро, гора, река и т. д.

«Ваара» переводится с саамского как «гора». Существуют ещё два слова, похожих по звучанию: ва̄рр (вар) — путь, дорога, ва̄ррь (варь) — лес (звук «а» долгий). Но в топонимах саамского происхождения «ваара» всегда применяется к географическому объекту «гора». В карельском языке: vuaru — гора, в финском языке: vaara — гора, сопка.

«Вотто» — транскрипция саамского слова вуэjjтэ (звучит «вуэйтэ») — победить, одолеть, одержать победу. В финском языке: voitto — победа, в карельском языке: voitto — победа, прибыль (звучит на обоих языках — «воитто»).

Название горы Воттоваара можно перевести как «Гора победы».

Подтверждением этой версии служит то, что в непосредственной близости от горы находятся ещё четыре географических объекта, объединённых общим названием. Это река Вотто и три озера: Воттоозеро, Воттомукс, и Кейвотто. По мнению исследователей саамских обычаев и саамской топонимной лексики В. В. Чарнолуского и Г. М. Керта, первый компонент в названии может быть связан как с древними культовыми местами, так и иметь эпическое происхождение. Ни один район на карте Севера России, а также Скандинавии не имеет подобного скопления одноимённых объектов.

Археологические памятники центральной Карелии имеют возраст 5-6 тысяч лет. Основными видами деятельности саамов были охота и рыболовство. Гора Воттоваара находится в окружении озёр с запасами рыбы и на пересечении путей сезонных миграций оленей. Промысел оленя характеризуется постоянством мест обитания животных и стабильностью миграционных путей. Предположительно, охотники и рыбаки перед началом сезона поднимались на гору для приношения даров сейдам в надежде на удачную охоту и рыбалку.

См. также 
 Шары дьявола

Примечания

Литература 
 Природный комплекс горы Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение / Ред. А. Н. Громцев. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. — 158 с.
 Г. М. Керт. Саамская топонимная лексика. — Петрозаводск, 2009
 В. В. Чарнолуский. В краю летучего камня. — Москва, 1972
 Ю. Б. Симченко. Культура охотников на оленей Северной Евразии. — Москва. «Наука», 1975

Ссылки 
 А. Н. Громцев — Природный комплекс горы Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение. Монография. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009
 M. M. Шахнович. . 1993 г.
 С. М. Симонян «Мифы и реальность горы Вотто-Ваара»
 Гора Воттоваара на сайте Николая Смыслова
 Описание горы Воттоваара. Как добраться. Карта., GetPath.ru
 Гора Воттоваара на сайте «Достопримечательности России»
 Саамское святилище на горе Воттовара
 

Горные вершины Карелии
Памятники природы Карелии
Муезерский район
Скалы России
Вершины высотой до 1000 метров
Ландшафтные памятники природы